МЛБ в сезоне 1986 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Метс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Нью-Йорк Метс — Хьюстон Астрос 4-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Бостон Ред Сокс — Калифорния Энджелс 4-3

Мировая серия 
 Мировая серия 1986: Нью-Йорк Метс — Бостон Ред Сокс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1986 год в бейсболе